Nocaima kan syfta på:

Colombia 

 Nocaima (kommun), Cundinamarca, 
 Nocaima (kommunhuvudort), Cundinamarca,